

Geografia
Hammon – comune dell'Oklahoma

Persone
Becky Hammon – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Jennifer Hammon – attrice statunitense
Jupiter Hammon – poeta statunitense

Altre voci
Ba'al Hammon – dio di Cartagine